Ревизиони́зм (revisio — пересмотр, от ) — идейные направления, провозглашающие необходимость пересмотра (ревизии) какой-либо устоявшейся теории или доктрины. Термин впервые был применён в немецкой социал-демократии по отношению к концепции Эдуарда Бернштейна (бернштейнианство), объявившего о необходимости «ревизии» марксизма в новых исторических условиях. 

Известные самостоятельные явления, обозначаемые этим термином:
 Ревизионизм (в марксизме)
 Исторический ревизионизм
 Ревизионизм (в сионистском движении) в 20—30-х годах XX века.